Сезон 2019/20 — 28-й сезон для «Мордовии» в чемпионате России, 11-й в Футбольной национальной лиги, а также 58-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike.

Состав 
Состав «Мордовии» по заявке ФНЛ.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#800000" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#800000" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#800000" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы 

Пришли

Ушли

** Из аренды. 
*** Свободный агент

Футбольная Национальная Лига

Турнирная таблица

Результаты по турам

Кубок России 

Сохранив место в ФНЛ по итогам первенства ФНЛ 2018/2019, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2019/2020, начиная с 1/32 финала кубка.

ФК «Мордовия»